Maley ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Maley (1931–1995), britischer Maler und Spezialeffektkünstler
 David Maley (* 1963), US-amerikanischer Eishockeystürmer und Radiokommentator
 Mark Maley (* 1981), englischer Fußballspieler
 Nick Maley (* 1949), britischer Maskenbildner und Drehbuchautor

 Willie Maley (William Patrick Maley; 1868–1958), schottischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Malley
 Malay
 Malai